Босна 2008 — двухкруговой шахматный турнир проходящий в Сараево с 22 мая по 2 июня.

 Категория: 18-я (средний рейтинг 2695)

Участники турнира

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальная страница

Шахматные турниры
Май 2008 года
Июнь 2008 года
2008 год в шахматах